Абрам Ратнер:
 Ратнер, Абрам Владимирович — учёный в области теплотехники.
 Ратнер, Абрам Максимович (1902—?) — советский военный деятель.